Байрон П. Ховард () (род. 26 декабря 1968) — американский аниматор японского происхождения, дизайнер персонажей, художник по сюжету, кинорежиссёр, кинопродюсер и сценарист. Он наиболее известен как режиссёр мультфильмов Walt Disney Animation Studios: «Вольт» (2008), «Рапунцель: Запутанная история» (2010), «Зверополис» (2016), и «Энканто» (2021).

Ранняя жизнь и образование 
Байрон Ховард родился в Мисаве, Япония, и вырос на окраинах Филадельфии и Иссакуа, Вашингтон, США, в семье среднего класса. Он учился в Колледже Вечнозелёного штата в Олимпии, штат Вашингтон.

Карьера 
Байрон Ховард начал свою карьеру в Disney в 1994 году, работая аниматором в таких мультфильмах, как «Покахонтас», «Мулан», «Лило и Стич» и «Братец медвежонок». Он был номинирован на  за „Братца медвежонока“.

Первым фильмом, который снял Ховард, был анимационный фильм Disney «Вольт», который был номинирован на премию «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм и премию «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм. В роли со-режиссёра мультфильма с  Ховард сосредоточился на дизайне персонажей и анимации. Ховард стал режиссёром других мультфильмов Disney „Рапунцель: Запутанная история“, который был номинирован на премию „Золотой глобус“ за лучший анимационный полнометражный фильм (2010, совместно с ) и „Зверополис“, который выиграл премию „Оскар“ за лучший анимационный полнометражный фильм и премию „Золотой глобус“ за лучший анимационный полнометражный фильм (2016, совместно с Ричем Муром) Ховард и Мур также выиграли премию „Энни“ за лучшую режиссуру в анимационном полнометражном фильме. Ховард и Грено также были со-режиссёрами и со-сценаристами короткометражного мультфильма „Рапунцель: Счастлива навсегда“, в котором представлены второстепенные персонажи из „Рапунцель: Запутанная история“ и который был показан в кинотеатрах перед переизданием мультфильма „Красавица и Чудовище“ в 3D в 2012 году.

В ноябре 2016 года Ховард начал работать с Лин-Мануэлем Мирандой над оригинальным мультфильмом. Ховард стал со-режиссёром мультфильма под названием «Энканто» вместе с со-режиссёром «Зверополиса»  и , а Миранда напишет песни для мультфильма, в котором рассказывается о девушке из волшебной колумбийской семьи, которой самой не хватает магии. За «Энканто» Ховард в четвёртый раз был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм и во второй раз её выиграл и в второй раз был номинирован на премию «Энни» за лучшую режиссуру в анимационном полнометражном фильме.

В 2009 году Ховард стал членом Академии кинематографических искусств и наук.

Личная жизнь 
В документальном фильме  «Imagining Zootopia» () Байрон Ховард упомянул, что он открытый гей и состоит в браке с 1988 года.

Фильмография

Полнометражные фильмы

Короткометражные фильмы

Награды 
Премия «Энни»
 2004 — Номинация:  за мультфильм «Братец медвежонок»
 2017 — Победа: Премия «Энни» за лучшую режиссуру в анимационном полнометражном фильме за мультфильм «Зверополис»
 2022 — Номинация: Премия «Энни» за лучшую режиссуру в анимационном полнометражном фильме за мультфильм «Энканто»

Премия «Золотой глобус»
 2008 — Номинация: Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм за мультфильм «Вольт»
 2010 — Номинация: Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм за мультфильм «Рапунцель: Запутанная история»
 2017 — Победа: Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм за мультфильм «Зверополис»
 2022 — Победа: Премия «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм за мультфильм «Энканто»

Премия «Оскар»
 2008 — Номинация: Премия «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм за мультфильм «Вольт»
 2017 — Победа: Премия «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм за мультфильм «Зверополис»
 2022 — Победа: Премия «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм за мультфильм «Энканто»

См. также

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1968 году
Мультипликаторы США
Википедия:Биографии современников
Сотрудники Walt Disney Animation Studios
Режиссёры мультипликации США
Выпускники Колледжа Вечнозелёного штата
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Энни»
Режиссёры-лауреаты премии «Оскар» за лучший анимационный полнометражный фильм